Die 5. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1987 in Peking, China, in der Capitol Sports Hall vom 18. bis 24. Mai 1987 statt. China gewann dabei Gold in allen fünf Disziplinen.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Finalresultate
 Achtelfinale
 1. und 2. Runde
 1. Runde
 Badminton.de: Herreneinzel

1987
Weltmeisterschaft 1987
Weltmeisterschaft